Сартаково — название населённых пунктов в России:

 Сартаково — деревня в Приокском районе Нижнего Новгорода.
 Сартаково — село в Коченёвском районе Новосибирской области.
 Сартаково — деревня в Куйбышевском районе Новосибирской области.